Акао () — японське прізвище. Відомі носії:

  — японський футболіст
  — японський бізнес-теоретик
  — японський футболіст
  — японський самурай
  — японський дипломат
  — японський політик
  — японська сейю